Turalići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Turalići, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Turalići, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Turalići, un village situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Turalići, un village situé dans la municipalité de Vlasenica et dans la République serbe de Bosnie.